Язвинская — фамилия. 

Известные носители:
 Язвинская, Елена Ричардовна (1900—1990) — советская арфистка и музыковед.
 Язвинская, Ирина Эдуардовна (род. 1974) — российская актриса театра и кино.